Граждански демократичен съюз може да се отнася за:

 Граждански демократичен съюз (от 2018 г.), политическа партия в Северна Македония
 Граждански демократичен съюз (1991 – 1994), политическа партия в Словакия